V4 может означать:
 V4 — Четырёхцилиндровый двигатель
 V4 — зона зрительной коры головного мозга
  — четверная группа Клейна
 V4 — электрокардиографическое отведение в 5-м межреберье по срединно-ключичной линии
 V4 — одно из обозначений Вишеградской группы